A gepidák keleti-germán eredetű, a vandálokkal és a gótokkal rokon dialektust beszélő nép. Királyságukat a longobárdok és az avarok pusztították el 567-ben.

További információ
Gepidák
 „Gepidia” térképe

Európai uralkodók listái
Középkori uralkodók
A Kárpát-medence a honfoglalás előtt